Лубенский — фамилия; имеет женскую форму Лубенская.
 Лубенский, Иван Осипович (1794—1860) — тайный советник, сенатор.
 Лубенский, Лев Францевич (1861—1944) — граф, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии.
 Лубенский, Пётр Александрович (псевдоним, настоящая фамилия Афонский; 1907—2003) — советский и украинский писатель, драматург, киносценарист.
 Лубенский, Станислав (1574—1640) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой, епископ луцкий и плоцкий, подканцлер великий коронный, секретарь королевский.
 Лубенский, Томаш (1784—1870) — польский генерал, участник  Польского восстания 1830—1831 гг.
 Лубенская, Текла Тереза (в девичестве Белинская; 1767—1810) — польская писательница, поэтесса, драматург и переводчик.
 Бич-Лубенский, Иван Михайлович (1867—1920, Ялта) — общественный и религиозный деятель Харьковщины начала XX века.

Лубенская 
 Лубенская, Татьяна Семёновна (род. 1962) — советская и российская актриса, заслуженная артистка России.

См. также 
 Лубенский 8-й гусарский полк — кавалерийская часть Русской императорской армии.
 Лубенский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года.
 Лубенский полк — административно-территориальная и военная единица Гетманщины в XVII—XVIII веках.
 Лубенский район — административная единица на северо-западе Полтавской области Украины.
 Лубенский раскол — раскольническое движение в Русской Православной Церкви.
 Лубенский уезд — административно-территориальная единица в составе Полтавской губернии Российской империи, существовавшая в 1781—1923 годы.